Název Sedlečko má více sídel:
 Sedlečko u Soběslavě, obec v okrese Tábor
 Sedlečko (Veliš), část obce Veliš v okrese Benešov (k. ú. Sedlečko u Veliše)
 Sedlečko (Neustupov), část obce Neustupov v okrese Benešov (k. ú. Sedlečko u Jiřetic)
 Sedlečko (Vrchotovy Janovice), část obce Vrchotovy Janovice v okrese Benešov
 Sedlečko (Šemnice), část obce Šemnice v okrese Karlovy Vary (k. ú. Sedlečko u Karlových Var)
 Sedlečko (Nalžovské Hory), část obce Nalžovské Hory v okrese Klatovy
 Sedlečko (Bukovany), část obce Bukovany v okrese Příbram
 Sedlečko (Štětkovice), část obce Štětkovice v okrese Příbram
 Sedlečko (Chotoviny), část obce Chotoviny v okrese Tábor (k. ú. Sedlečko u Chotovin)

Podobný název má i
 Sedlecko, část obce Bušovice v okrese Rokycany